|-
| 149901 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149902 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149903 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149904 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149905 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149906 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149907 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149908 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149909 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149910 - ||  || 26 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149911 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149912 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149913 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149914 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149915 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149916 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149917 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149918 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149919 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149920 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149921 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149922 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149923 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149924 - ||  || 27 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 149925 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149926 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149927 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149928 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149929 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149930 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149931 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149932 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149933 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149934 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149935 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149936 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149937 - ||  || 30 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149938 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149939 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149940 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149941 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149942 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149943 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149944 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149945 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149946 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149947 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149948 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149949 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149950 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149951 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149952 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149953 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149954 - ||  || 9 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 149955 Maron ||  || 9 octombrie 2005 || Hormersdorf || 
|-
| 149956 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149957 - ||  || 4 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149958 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149959 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149960 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149961 - ||  || 5 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149962 - ||  || 6 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149963 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149964 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149965 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149966 - ||  || 4 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149967 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149968 Trondal ||  || 11 octombrie 2005 || Nogales || 
|-
| 149969 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149970 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149971 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149972 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149973 - ||  || 9 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149974 - ||  || 4 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149975 - ||  || 22 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 149976 ||  || 24 octombrie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 149977 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149978 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149979 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149980 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149981 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149982 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149983 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149984 - ||  || 24 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149985 - ||  || 24 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149986 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149987 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149988 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149989 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149990 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149991 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149992 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149993 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149994 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149995 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149996 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149997 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149998 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149999 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150000 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-